Macuiltepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Macuiltepec, Veracruz, Atzalan, 
 Macuiltepec, Puebla, Eloxochitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar